Більське городище — городище скіфського часу на Полтавщині
 Більське князівство — удільне руське князівство XV—XVI ст. у складі Великого князівства Литовського

Більське — присілок, Ігринський район, Удмуртія
 Більське — село, Стерлітамацький район, Башкортостан
 Більське — присілок, Лузький район, Ленінградська область

Більське газоконденсатне родовище — газове родовище в Полтавській області
 Більське — заповідне урочище в Сарненському районі Рівненської області

Більське — озеро на заході Швейцарії

Див. також 
 Більський
 Більські
 Бельський